Il singolare del torneo di tennis Aryamehr Cup 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Eddie Dibbs 6-2 6-4 1-6 6-1.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (campione)

  Eddie Dibbs (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Aryamehr Cup 1977